Livada (en macédonien Ливада, en albanais Livadhia) est un village du sud-ouest de la Macédoine du Nord, situé dans la municipalité de Strouga. Le village comptait 1485 habitants en 2002. Il est majoritairement albanais.

Démographie 
Lors du recensement de 2002, le village comptait :
 Albanais : 1 388
 Macédoniens : 1
 Autres : 96

Voir aussi 
 Strouga

Références 

Village dans la commune de Struga